Владимир Георгиевич Коренчевский () — российский и британский патолог, геронтолог, фармаколог и бактериолог.

Биография 
Родился 15 января 1880 года в городе Ошмяны, Виленской губернии тогдашней Российской империи. Отец — Георгий Осипович Коренчевский (род. 1849), являлся надворным советником и старшим помощником надзирателя II округа Лифляндского акцизного управления. Мать — Вильгельмина (Нина) Федоровна (урождённая Гундризер). Кроме него в семье воспитывались младшие братья — Павел (род. 1881), Андрей (род. 1887) и сестра Надежда (род. 1882).

Учился во Второй Виленской гимназии (1890—1891). В 1898 году Коренчевский оканчивает Рижскую Александровскую гимназию с серебряной медалью и поступает в Императорскую Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, которую оканчивает с отличием в 1903 году. Обучаясь в академии Коренчевский получает золотую медаль имени Тучемского за работу «Сравнительно-фармакологические действия ядов на одноклеточных животных» (1902), которую он выполнил в фармакологической лаборатории Николая Кравкова.

С ноября 1903 года — младший врач Несвижского 4-го гренадерского полка в Москве. После завершения обучения Коренчевский находился на русско-японской войне (1904—1905), работал ординатором и заведующим химико-бактериологической лабораторией в Харбинском сводном госпитале № 1. Участник ликвидации очагов чумы в Монголии. В 1904 году являлся секретарём Харбинского военно-санитарного общества. После войны Коренчевский переехал в Москву и начал трудиться на медицинском факультете Московского университета. Прошёл стажировку по бактериологии у профессора Георгия Габричевского. Во время посещения Русского дома для престарелых людей в Москве в 1906 году Коренчевский начал интересоваться геронтологией.

После смерти Габричевского Коренчевский начал заниматься проблематикой патологий. В 1908 году его утвердили в качестве ассистента кафедры общей и экспериментальной патологии Московского университета. Летом 1908 года стажировался в Париже в лаборатории Ильи Мечникова в Институте Пастера.

В 1909 году Владимир Коренчевский защищает докторскую диссертацию «К учению о желудочно-кишечном самоотравлении» и становится приват-доцентом Московского университета по кафедре общей и экспериментальной патологии. Через год, в 1910 году, Иван Павлов приглашает Коренчевского работать в Физиологическом отделе Института экспериментальной медицины и на кафедре физиологии Военно-медицинской академии. В течение шести месяцев работы опубликовал три исследования в «Архиве биологических наук»: «Влияние экспериментального малокровия на отделение и состав желчи», «Влияние желчно-кислых солей в их комбинации с энтерокиназой на ферменты панкреатической железы» и «Влияние экспериментального малокровия на отделение и состав поджелудочного сока».

Затем, учёный возвращается в Москву, где в течение года является сотрудником Московского университета. В январе 1912 года его избирают экстраординарным профессором кафедры общей и нормальной патологии Военно-медицинской академии.

Во время Первой мировой войны работал по совместительству в Обществе Красного Креста в качестве члена совета складов. Основал в 1915 году первую кафедру общей патологии в Психоневрологическом институте. С 1916 года — статский советник. После Октябрьской революции стал членом хозяйственного комитета Военно-медицинской академии. Принимал участие в проведении просветительских лекций при научно-медицинском отделе Народного комиссариата по просвещению.

В апреле 1919 году был командирован в Севастополь, где работал на биологической станции. В Крыму Коренчевский присоединился к Белой армии. Являлся помощником генерала Антона Деникина по санитарным вопросам. С 22 июля 1919 года — член Медицинского совета Вооружённых сил Юга России. В это же время учёный стал приват-доцентом новообразованного Таврического университета, где преподавал на медицинском факультете.

Вместе с семьёй в марте 1920 года на пароходе «Габсбург» был эвакуирован из Новороссийска в Салоники, а от туда добрался до Власотинце и Вранска-Баня. Коренчевский не сумел устроится в Королевстве сербов, хорватов и словенцев и перебрался в Великобританию, принял британское гражданство.

В эмиграции Коренчевский стал одним из организатором Русской академической группы Великобритании. Являлся представителем данной группы на 1-м съезде Русских академических организаций в Праге в 1921 году. В 1928 году на 4-м съезде Русских академических организаций в Белграде Коренчевского избрали председателем организации. Член Русского студенческого христианского движения и его лондонского кружка.

С 1920 по 1945 год работал в Медицинском исследовательском центре и являлся старшим научным сотрудником . В ходе изучения витаминов и гормонов подготовил более 100 научных статей, которые были опубликованы в журналах Великобритании и США.

Летом 1939 года основал «Клуб изучения старения», который позже стал именоваться как «». В 1945 создал Оксфордскую геронтологическую лабораторию. Лаборатория вначале находилась в отделе зоологии и сравнительной анатомии, а затем — в физиологической лаборатории Оксфордского университета. После ухода Коренчевского с поста директора лаборатории в 1952 году, она была переведена в лондонский госпиталь Святого Бартоломью.

Стал основателем . На первом международном конгрессе геронтологов в 1950 году Коренчевского избрали пожизненным членом правления

Скончался 9 июля 1959 года в Лондоне.

Некоторые люди называют Коренчевского "отцом геронтологии", хотя, как часто бывает в отношении подобных вещей, ситуация неоднозначна и то же самое определение применяется в отношении Ильи Мечникова и некоторых других людей, развивавших исследование старения уже после Коренчевского.

Семья 
Супруга — Женни Альфредовна (род. 1875). Дочери — Зинаида (род. 1907) и Марина (род. 1911).

См. также 
 Хронология исследования старения

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 Хавинсон В. Х., Романов В. В., Коровин А. Е., Ульянкина Т. В. Коренчевский Владимир Георгиевич — выдающийся отечественный геронтолог и патофизиолог, профессор Императорской военно-медицинской академии. // Клиническая патофизиология. — 2002. — № 1. — С. 60-64.

Ссылки 
 Дача В. Г. Коренчевского

Выпускники Рижской Александровской гимназии
Геронтологи России
Геронтологи Великобритании
Учёные Российской империи
Учёные Великобритании
Деятели русской эмиграции
Патологи по алфавиту
Фармакологи по алфавиту
Бактериологи по алфавиту
Статские советники
Персоналии:Вооружённые силы Юга России